Cholidya är ett släkte av kräftdjur. Cholidya ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Cholidya